Hindernisrennen kann bedeuten:

 Hindernisrennen im Pferdesport, siehe Galopprennsport#Hindernisrennen
 Hindernislauf im Turnierhundsport
 Hindernislauf in der Leichtathletik
 die Sportart Kaninhop, bei der Hauskaninchen dazu animiert werden, über eine Strecke mit Hindernissen zu springen